Gminy w USA:
 Kanabec (ang. Kanabec Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kanabec (ang. Kanabec County) – w stanie Minnesota